LEGO Vikings é um tema do brinquedo LEGO.

História
Os conjuntos do tema foram lançados no Outono de 2005.

Características
O tema é baseado nos guerreiros nórdicos popularmente conhecidos como viquingues, assim como na mitologia nórdica.

O aspecto particular dos conjuntos deste tema é que, em sua maior parte compreendem, além dos caracteres principais, os seus respectivos antagonistas, ao invés de serem vendidos separadamente.

Muitos dos conjuntos deste tema apresentam elevado número de detalhes e as suas criaturas foram bem concebidas, aparentando encontrar-se à escala das minifigs.

Entre as armas dos guerreiros destacam-se a catapulta e a balista.

Conjuntos

Ligações externas
Página oficial LEGO Vikings

Vikings